Созопол () — община в Болгарии. Входит в состав Бургасской области. Население составляет 16 106 человек (на 15 мая 2008 года).

Административный центр — город Созопол.

Кмет (мэр) общины Созопол — Тихомир Йорданов Янакиев  по результатам выборов 2019 года.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Атия
 Выршило
 Габыр
 Зидарово
 Индже-Войвода
 Крушевец
 Присад
 Равадиново
 Равна-Гора
 Росен
 Созопол
 Черноморец

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины 
 Сайт совета общины 
 Неофициальный сайт — Новости 

Общины Бургасской области